Правдолюб () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 217 человек.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области